Teresita, obra de Benet Mercadé conservada al Museu Víctor Balaguer
 Teresita (Oklahoma), àrea del Comtat de Cherokee, a Oklahoma
 Locomotora de Vapor 020-210, coneguda com a Teresita, conservada al Museu del Ferrocarril